|-
| 186701 - || || 21 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186702 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186703 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186704 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186705 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186706 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186707 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186708 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186709 - || || 25 de gener de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186710 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186711 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186712 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186713 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186714 - || || 23 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186715 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186716 - || || 28 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186717 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186718 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186719 - || || 24 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186720 - || || 26 de gener de 2004 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 186721 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186722 - || || 28 de gener de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186723 - || || 30 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186724 - || || 31 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186725 - || || 18 de gener de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186726 - || || 22 de gener de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186727 - || 2004 CR || 9 de febrer de 2004 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 186728 - || || 12 de febrer de 2004 || Wrightwood || J. W. Young
|-
| 186729 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186730 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186731 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186732 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186733 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186734 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186735 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186736 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186737 - || || 11 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186738 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186739 - || || 13 de febrer de 2004 || Jonathan B. Postel || Bareggio
|-
| 186740 - || || 14 de febrer de 2004 || Jornada || D. S. Dixon
|-
| 186741 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186742 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186743 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186744 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186745 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186746 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186747 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186748 - || || 15 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186749 - || || 10 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186750 - || || 10 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186751 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186752 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186753 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186754 - || || 11 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186755 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186756 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186757 - || || 11 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186758 - || || 12 de febrer de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186759 - || || 13 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186760 - || || 14 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186761 - || || 15 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186762 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186763 - || || 14 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186764 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186765 - || || 12 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186766 - || 2004 DG || 16 de febrer de 2004 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 186767 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186768 - || || 17 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186769 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186770 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186771 - || || 18 de febrer de 2004 || Haleakala || NEAT
|-
| 186772 - || || 17 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186773 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186774 - || || 17 de febrer de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186775 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186776 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186777 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186778 - || || 18 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186779 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186780 - || || 18 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186781 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186782 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186783 - || || 19 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186784 - || || 26 de febrer de 2004 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 186785 - || || 23 de febrer de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186786 - || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186787 - || || 29 de febrer de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186788 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186789 - || || 13 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186790 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186791 - || || 11 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186792 - || || 12 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186793 - || || 14 de març de 2004 || Palomar || NEAT
|-
| 186794 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186795 - || || 14 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186796 - || || 14 de març de 2004 || Catalina || CSS
|-
| 186797 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186798 - || || 15 de març de 2004 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 186799 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
| 186800 - || || 15 de març de 2004 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6